Jefferson steht für:
 Jefferson (Name), Vor-, Künstler- und Familienname. Zu Namensträgern siehe dort
 Jefferson (Staat), Sezessionsversuch in Kalifornien und Oregon
 Jefferson Airplane, US-amerikanische Rockband, später auch bekannt als Jefferson Starship
 Jefferson-Fraktur, mehrfacher Bruch des 1. Halswirbels (Atlas)

Jefferson ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jefferson (Alabama)
 Jefferson (Arkansas)
 Jefferson (Georgia)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Louisiana)
 Jefferson (Maine)
 Jefferson (Maryland)
 Jefferson (Minnesota), im Houston County
 Jefferson (Mississippi)
 Jefferson (New Hampshire)
 Jefferson (New Jersey)
 Jefferson (New York)
 Jefferson (North Carolina)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Pennsylvania)
 Jefferson (South Carolina)
 Jefferson (South Dakota), im Union County
 Jefferson (Texas)
 Jefferson (Virginia)
 Jefferson (West Virginia)
 Jefferson (Wisconsin), im Jefferson County
 Jefferson (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Jefferson (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Jefferson (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Jefferson (Town, Jefferson County), Town(ship) in Wisconsin
 Jefferson City (Begriffsklärung), mehrere Städte in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Jefferson County, mehrere Verwaltungsbezirke in den Vereinigten Staaten
 Jefferson Island, mehrere Inseln in den Vereinigten Staaten
 Jefferson Parish, Verwaltungsbezirk in den Vereinigten Staaten
 Jefferson River, Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Jefferson School, historische Schulen des National Register of Historic Places in den Vereinigten Staaten
 Jefferson Township, mehrere Verwaltungsbezirke in den Vereinigten Staaten
 Port Jefferson, zwei Ortschaften in den Vereinigten Staaten

astronomischer Objekte:
 (30928) Jefferson, Asteroid des mittleren Hauptgürtels